Die Saison 2007/08 der Oberliga Nordost war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost sowie die 14. und letzte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Mit Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 wurde die Oberliga Nordost zur fünften Spielklasse abgestuft. Die gleichzeitige Einführung einer dritten Staffel der zuvor zweigeteilten Regionalliga garantierte dem Nordostdeutschen Fußballverband als Ausrichter der Oberliga Nordost sieben Aufstiegsplätze, wovon je drei direkt auf die beiden Staffeln (Nord und Süd) der Oberliga Nordost entfielen. Der siebte Aufstiegsplatz wurde in zwei Relegationsspielen zwischen den Viertplatzierten der beiden Staffeln ermittelt. Für beide der jeweils 16 Mannschaften umfassenden Staffeln war wegen des Übergangs zur dreiteiligen Regionalliga ebenfalls nur je ein Absteiger in die jeweilig untergeordneten Verbands- und Landesligen (in Sachsen und Thüringen) vorgesehen.

Staffel Nord 
In der Nord-Staffel erreichten Hertha BSC II als Vorjahres-Absteiger aus der Regionalliga sowie Hansa Rostock II und Türkiyemspor Berlin den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Der Greifswalder SV erreichte als Vorjahres-Aufsteiger aus der Verbandsliga die Relegation gegen den Viertplatzierten der Süd-Staffel. Der SV Yeşilyurt Berlin stand als Absteiger aus der Nord-Staffel bereits frühzeitig fest, nachdem der Verein seine Mannschaft am 16. November 2007 aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte und eine Kooperation mit Berlin Ankaraspor einging. Bis dahin ausgetragene Spiele mit Beteiligung Yeşilyurts wurden rückwirkend annulliert.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
In der Süd-Staffel erreichten der Hallesche FC, der Chemnitzer FC und der VFC Plauen den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Sachsen Leipzig erreichte die Relegation gegen den Viertplatzierten der Nord-Staffel. Der VfB Sangerhausen belegte als Vorjahres-Aufsteiger aus der Verbandsliga den Abstiegsplatz der Süd-Staffel.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Austragung der Relegationsspiele zwischen den Viertplatzierten der beiden Staffeln der Oberliga Nordost fanden am 15. und 21. Juni 2008 statt, wobei der Vertreter der Nord-Staffel im Hinspiel Heimrecht besaß, der Vertreter der Süd-Staffel im Rückspiel. Zunächst hatte der Nordostdeutsche Fußballverband die Relegationsspiele bereits eine Woche früher angesetzt, aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden Lizenzerteilung für die Regionalliga durch den Deutschen Fußball-Bund wurden diese jedoch verschoben, um sie bei möglichen Lizenz-Verweigerungen mit nachrückenden Mannschaften durchzuführen. Die auch sportlich qualifizierten Greifswalder SV und Sachsen Leipzig bestritten schließlich die Relegationsspiele, wobei Leipzig das Hinspiel in Greifswald mit 4:2 gewinnen konnte, so dass ein 2:2 im Rückspiel den Aufstieg der Sachsen bedeutete.

|}

Relegation zur Oberliga Nordost 
Durch den vermehrten Aufstieg in die Regionalliga spielten die Vizemeister der sechs Verbands- und Landesligen in einer K.O.-Runde mit Hin- und Rückspiel drei weitere Aufsteiger in die Oberliga aus.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig, Brandenburger SC Süd 05 und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg stiegen in die Oberliga auf.

|}

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08